Im Todestrakt bezeichnet:
 Im Todestrakt (Fernsehserie), amerikanisch-britisch-österreichische Fernsehserie von Werner Herzog (2012–2013)
 Im Todestrakt (Film), südafrikanisch-amerikanisch-deutscher Spielfilm von Oliver Schmitz (2016)